

Таушкаси — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Таушкаси — присілок, Чебоксарський район, Чувашія